AGF (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Aarhus GF, een Deense voetbalclub bekend onder de naam AGF
Aardappelen, groenten en fruit (een veelgebruikte term in de levensmiddelensector)
Assurances Générales de France 
Zilver(I)fluoride (AgF)

 Op wikipedia: Assume Good Faith - Ga uit van goede wil